Skibsnavnet Invincible har været benyttet i både Frankrig, Storbritannien og USA. Uanset hjemstedet betyder det "uovervindelig".

Den franske flåde har haft fem skibe med navnet Invincible.

 Linjeskibet Invincible, søsat i 1666. Førte mellem 64 og 74 kanoner.
 Linjeskibet Invincible, søsat i 1690. Førte 70 kanoner.
 Linjeskibet Invincible, søsat i 1744. Var nummer to i en serie af standardiserede skibe med 74 kanoner. Erobret af englænderne under et slag ud for Finistère i 1747. Beholdt navnet i Royal Navy.
 Linjeskibet Invincible, søsat i 1780. Var linjeskib af første rang med 110 kanoner. Aktivt under den amerikanske uafhængighedskrig og under Napoleonskrigene. Kasseret i 1808.
 Panserskibet Invincible blev søsat i 1861 som søsterskib til Gloire. I tjeneste fra 1862 til 1872, men derpå kasseret, da det var begyndt at rådne op.

Royal Navy har haft seks skibe med navnet Invincible.

 Linjeskibet HMS Invincible blev erobret fra Frankrig i 1747. I fransk tjeneste hed det også Invincible og var et 74 kanoners linjeskib. Skibet blev på den måde det første i Royal Navy med 74 kanoner, og det kom til at danne skole på grund af sit vellykkede kompromis mellem slagkraft og manøvredygtighed. Forlist 1758 ved Solent.
 Linjeskibet HMS Invincible var en 74 kanoners "third rate" (3. rang), søsat 1765 i Deptford og i tjeneste første gang i 1776. Deltog i adskillige slag. Var i 1801 på vej til Danmark for at slutte sig til den britiske flåde i Øresund, da det forliste ud for Norfolk med tab af over 400 mand.
 Linjeskibet HMS Invincible var ligeledes en "third rate" med 74 kanoner. Søsat 1808 ved Woolwich og især brugt i farvandet ud for Spanien under Napoleonskrigene. Lå i reserve fra 1814 og blev flydende kullager i 1857 og ophugget i 1861.
 Navnet HMS Invincible var reserveret til Storbritanniens anden panserfregat, men inden søsætningen blev navnet ændret til Black Prince.
 Panserskibet HMS Invincible blev søsat i 1869 og var i aktiv tjeneste fra 1870 til 1893. Lå derefter i reserve til 1901, og blev omdøbt til Erebus i 1904 og Fisgard II i 1906. Sank under bugsering i september 1914.
 Slagkrydseren HMS Invincible blev søsat i 1907 og hejste kommando i 1909. Deltog i flere træfninger i 1. verdenskrig. Sænket i 1916 under Jyllandsslaget. Af besætningen på 1.032 overlevede kun 6 mand.
 Hangarskibet HMS Invincible blev søsat i 1977 og gjorde tjeneste fra 1980 til 2005, blandt andet under Falklandskrigen. Lå i reserve til 2010 og blev samme år sat til salg, og derefter ophugget i 2011.

United States Navy har haft to skibe med navnet Invincible.

 Fragtskibet Invincible blev søsat i 1918. Det var på 7.888 BRT og blev i oktober 1918 overtaget af den amerikanske flåde. Skibet blev leveret tilbage til ejerne i april 1919.
 Missilsporingsskibet USNS Invincible (T-AGM-24): Søsat 1986 som forskningsskib (T-AGOS 10) og i tjeneste fra 1987. I år 2000 ombygget til missilsporingsskib.

Litteratur 
 Colledge, J.J., Warlow, Ben (2006), Ships of the Royal Navy: The Complete Record of all Fighting Ships of the Royal Navy (Rev. ed.). London: Chatham Publishing. .
 Silverstone, Paul H.: U.S. Warships of World War I. Ian Allan, Shepperton, 1970. SBN 7110 0095 6.

Indeks over skibsnavne